Война в Грузии
 Гражданская война в Грузии (1991—1993)
 Война в Грузии (2008) между Россией, Южной Осетией, Абзахией и Грузией

См. также 
 :Категория:Войны Грузии